Onatra renvoie à :

 Office national des Transports de la République démocratique du Congo ;
 Onatra, ancienne société de transport routier française de Marseille.